Lämmermühle ist der Ortsname von

 Lämmermühle (Aub), Ortsteil der Stadt Aub, Landkreis Würzburg, Bayern
 Lämmermühle (Coburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Coburg, Bayern